Чемпионаты Уругвая по шахматам () регулярно проводятся с 1927 г. С 1934 г. соревнования проходят ежегодно без перерывов.
Наибольшее количество побед в чемпионатах Уругвая (18) имеет Б. Роселли.

Хронологическая таблица

Примечания 

Уругвай
Шахматы
Шахматы в Уругвае